Puerto Santander steht für:

 Puerto Santander (Norte de Santander), Gemeinde im Departamento Norte de Santander, Kolumbien
 Puerto Santander (Amazonas), Amt im Departamento Amazonas, Kolumbien